Заговор Бабингтона () 1586 года — неудавшийся план группы английских католиков убить королеву Елизавету I и посадить на престол Марию Шотландскую при поддержке Испании. Заговорщиками руководили Энтони Бабингтон и Джон Баллард. Их замысел был раскрыт главой контрразведки Елизаветы сэром Фрэнсисом Уолсингемом, который использовал заговор, чтобы заманить Марию в ловушку и устранить её. С помощью двойных агентов Уолсингем завладел письмом Марии Бабингтону, в котором королева Шотландии выразила своё желание быть спасённой из заточения. Это послание стало главным доказательством её измены и формальным основанием для смертного приговора. Мария была обезглавлена в начале 1587 года, заговорщиков ещё раньше подвергли казни через повешение, потрошение и четвертование.

См. также 
 Заговор Ридольфи
 Заговор Трокмортона

Примечания 

Политические заговоры
Контрреформация в Англии
Елизавета I Тюдор